Командный чемпионат Германии по шахматам 2004/2005 ( — шахматная бундеслига)

Личные результаты

SG Köln Porz

SV Werder Bremen

Таблица 
 КО — командные очки
 Последние четыре команды спустились во вторые лиги

Ссылки 
 Schachbundesliga 2004/2005

Командный чемпионат Германии по шахматам